Koivumäki est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (1976-2002), poète et musicien finlandais
 (1924-2013), rameur olympique finlandais
 (1926-2017), rameur olympique finlandais
 (né en 1985), judoka finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois